Сена (, ) — найбільша річка північної Франції
 Сена () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска

Див. також 
 Сенна (значення)